Роман Томашевский (; род. 16 мая 1960, Ченстохова) — польский шахматист, международный мастер (1984).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Польши